Rehberggraben ist ein Gewässername:

 Rehberggraben (Große Ohe), rechter Zufluss der Großen Ohe (zur Ilz) nahe Oberkreuzberg, Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rehberggraben, anderer Unterlaufname des Gießgraben (Bibart), früher auch Sulzbach, rechter Zufluss der Bibart gegenüber Altenspeckfeld, Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern